Bohlen steht für:

 Bohlen (Familienname), deutscher Familienname
 Bohlen (Adelsgeschlecht), von Rügen stammendes Adelsgeschlecht
 Bohlen und Halbach, deutsche Unternehmerfamilie
 Bohlen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen: Olschanka, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Bohlen (Geotop), eine Felsformation bei Saalfeld
 Bohlen & Doyen GmbH, Dienstleister in der Energiewirtschaft
 Bohlen-Pierce-Skala

Siehe auch:
 Bohle (Begriffsklärung)
 Bohlin
 Böhlen
 Bolen
 Bismarck-Bohlen
 Naturdenkmal Schwalgloch Bohlen Kämpchen
 Bowlen